Квант:

Физические термины 
 Квант — неделимая порция какой-либо величины в физике.
 Квант электрического сопротивления — константа фон Клитцинга. Единица измерения, удобная в случаях, когда сопротивление системы определяется квантовыми эффектами.

Оборудование 
 Квант (компьютер) — советский домашний компьютер начала 1990-х годов, клон ZX Spectrum.
 Квант — марка советских щелочных батареек.

Техника 
 «Квант-1» и «Квант-2» — модули советской орбитальной космической станции «Мир».
 «Квант» — ракета-носитель лёгкого класса.
 «Квант» — экспериментальный спортивно-пилотажный самолёт.
 «Квант» — советская квазиэлектронная и, впоследствии, российская электронная автоматическая телефонная станция (АТС).

Научные издания 
 Квант (журнал) — научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов.
 Библиотечка «Квант» — серия научно-популярных книг физико-математической тематики

Организации

Производственные организации 
 ОАО «Квант» — российская компания (Москва, Зеленоград), производитель компьютерной, офисной и бытовой электроники.
 ОАО «НПП „Квант“» — российская компания (Москва), производитель автономной энергетики (солнечных батарей, аккумуляторов и т. п.).
 НИИ «Квант» — российская компания (ФГУП), научно-исследовательский институт в Москве, занималась разработкой компьютеров; была основана в 1978 году на базе Конструкторского бюро промышленной автоматики, работающего с 1950-х годов.
 НПО «Квант» — научно-производственное объединение в Великом Новгороде, производитель составных частей мобильного наземного комплекса радиоэлектронной борьбы.

Общественные организации 
 «Квант» — детско-юношеская спортивная школа в Обнинске, основана в 1959 году.
 «Квант» — футбольный клуб из Обнинска, основанный в 1962 году.
 «Квант» — прежнее название баскетбольного клуба «Металлург-Университет» из Магнитогорска, существовавшего в 1989—2011 годах..
 «Квант» — юмористический клуб физического факультета Новосибирского государственного университета, составная часть команды КВН НГУ.
 Школа «Квант» — проводимый в Республике Татарстан лагерь для увлечённых учёбой и наукой старшеклассников.

Фамилия 
 Квант, Фриц (1888—1933) — немецкий художник, гравёр, дизайнер.

Прочее 
 Квантовый аналитик - специалист по

Примечания